Biston multidentata är en fjärilsart som beskrevs av Guedot 1941. Biston multidentata ingår i släktet Biston och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
multidentata